Dorfkirche Wulkow ist der Name folgender Kirchen im Land Brandenburg:

 Dorfkirche Wulkow (Lebus) in Wulkow, Ortsteil der Stadt Lebus, Landkreis Märkisch-Oderland
 Dorfkirche Wulkow (Neuruppin) in Wulkow, Ortsteil der Stadt Neuruppin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Dorfkirche Wulkow (Neuhardenberg) in Wulkow, Ortsteil der Gemeinde Neuhardenberg, Landkreis Märkisch-Oderland
 Dorfkirche Wulkow (Wusterhausen/Dosse) in Wulkow, Ortsteil der Stadt Wusterhausen/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin